Gmina Wiśniowa bezeichnet drei Landgemeinden in Polen:
 Gmina Wiśniowa (Powiat Myślenicki), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Wiśniowa (Powiat Strzyżowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gmina Wiśniowa, eine ehemalige Landgemeinde in der Woiwodschaft Kielce; siehe Gmina Staszów